Gajdoš beziehungsweise Gajdos ist der Familienname folgender Personen:

 Dorottya Gajdos (* 2000), ungarische Handballspielerin
 Eduard Gajdoš (* 1960), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Jan Gajdoš (1903–1945), tschechoslowakischer Turner
 Kazimír Gajdoš (* 1934), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Miloslav Gajdoš (* 1948), tschechischer Kontrabassist, Musikpädagoge und Komponist
 Pavel Gajdoš (1936–2022), tschechoslowakischer Turner
 Peter Gajdoš (* 1959), slowakischer Politiker
 Štefan Gajdoš (* 1959), slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Vratislav Gajdoš (* 1986), slowakischer Fußballspieler

Gajdoš bezeichnet außerdem:

 (213636) Gajdoš, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Gajdoš (Berg), ein Berg in den Kleinen Karpaten
 eine ehemalige slowakische Gemeinde im Bezirk Sobrance, siehe Veľké Revištia